Ковачица (, ) — город в Сербии, административный центр общины Ковачица, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 6774 жителей (по переписи населения 1991 года — 7426 жителей).

Ковачица находится на расстоянии от Панчева — 27 км и в 47 км от Белграда.

Демография 
В городе Ковачица, по переписи 2002 года проживали 5428 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,1 лет (38,6 лет у мужчин и 41,6 года у женщин). В селе есть 2503 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,72.

Город-побратим 
  Банска-Бистрица, Словакия.
  Сынджорджу-де-Пэдуре, Румыния

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Воеводины